Falcone und Borsellino steht für:
 Giovanni Falcone und Paolo Borsellino, zwei 1992 ermordete italienische Antimafia-Richter
 Falcone e Borsellino, ein Pressefoto vom März 1992, das die Obengenannten zeigt